

Patronyme 

 Anders Meibom (1969-), scientifique interdisciplinaire danois ;
 Heinrich Meibom (1638-1700), médecin allemand qui a donné son nom à la glande de Meibomius ;
 Johann Heinrich Meibom (1590-1655), médecin allemand, fils de Heinrich Meibom ;
 Marcus Meibom (vers 1630-1710/1711), érudit danois.

Autre 
 Meyboom (littéralement : arbre de mai, en flamand), une tradition folklorique bruxelloise.